HMS „Amphion” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od Amfiona, bohatera mitologii greckiej:
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zwodowana w 1780, zniszczona w wyniku eksplozji w 1796.
  – 32-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zwodowana w 1798, zatopiona jako falochron w 1820.
  – fregata zamówiona jako HMS „Ambuscade”, zwodowana w 1846, sprzedana w 1863.
  – krążownik zwodowany w 1883, sprzedany w 1906.
  – krążownik zwiadowczy typu Active zwodowany w 1911, zatopiony przez minę w 1914.
 HMS „Amphion” – krążownik lekki typu Leander zwodowany w 1934, w 1939 przekazany Royal Australian Navy (HMAS „Perth”), zatopiony w 1942.
  – okręt podwodny typu Amphion zamówiony jako HMS „Anchorite” po czym przemianowany na HMS „Amphion”, zwodowany w 1944, złomowany w 1971.
 HMS „Amphion” – okręt podwodny typu Amphion zamówiony jako HMS „Amphion” po czym przemianowany na HMS „Anchorite”,  zwodowany w 1946, złomowany w 1970.

Przypisy 

Amphion